II. Haakon norvég király (1147–1162)
II. Haakon svéd király (1340–1380), VI. Haakon néven norvég király